

Cinema 
 When the Cat's Away – film del 1910
 When the Cat's Away – film del 1911 diretto da Thomas H. Ince
 When the Cat's Away – film del 1917 diretto da Louis Chaudet
 Via il gatto, Topolino balla (When the Cat's Away) – cortometraggio del 1929 diretto da Walt Disney
 Quando non c'è il gatto... (When the Cat's Away) – cortometraggio del 1935 diretto da Rudolf Ising

Musica 
 When the Cat's Away – gruppo musicale neozelandese
 When the Cat's Away – album delle When the Cat's Away del 1987